SXZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siirt (Turchia)